Jesienna sonata (film)
 Jesienna sonata (powieść)